For Love or Money (litt. « pour l'amour ou l'argent ») peut faire référence à :
For Love or Money, court-métrage américain muet sorti en 1914 ;
For Love or Money, film muet américain de Burton L. King sorti en 1920 ;
For Love or Money, titre alternatif de The Crossroads of New York, film muet américain de F. Richard Jones sorti en 1922 ;
For Love or Money, court-métrage américain de Leslie Pearce sorti en 1930 ;
For Love or Money, titre alternatif de Cash, film britannique de Zoltan Korda sorti en 1933 ;
For Love or Money, film américain d'Albert S. Rogell sorti en 1939 ;
For Love or Money, titre international de Du shi niang nu chen bai bao xiang, film hongkongais de Moon Kwan sorti en 1939 ;
For Love or Money, titre original de Trois filles à marier, film américain de Michael Gordon sorti en 1963 ;
For Love or Money, film américain de Donald A. Davis sorti en 1969 ;
For Love or Money, téléfilm américain de Terry Hughes diffusé en 1984 ;
For Love or Money, titre alternatif de Love or Money, film américain de Todd Hallowell sorti en 1990 ;
For Love or Money, titre original de Le Concierge du Bradbury, film américain de Barry Sonnenfeld sorti en 1993.

Télévision
For Love or Money, jeu télévisé américain diffusé en 1958-1959 ;
For Love or Money, titre de l'épisode 171 (7-5) de La croisière s'amuse diffusé en 1983 ;
For Love or Money, titre d'une émission télévisée britannique diffusée à partir de 1993 ;
For Love or Money, titre anglais de la série télévisée américaine L'Amour à tout prix diffusée de 2003 à 2007.

Littérature
For Love or Money, roman posthume de Stanley G. Weinbaum.